Bower House oder Bowerhouse steht für folgende Gebäude:

 Bower House (London), Herrenhaus in London
 Bower House (Parksville), Kentucky, Vereinigte Staaten
 Bowerhouse, Herrenhaus bei Dunbar, Schottland

Siehe auch:
 Bower House Tye, Weiler in Polstead, Grafschaft Suffolk, England
 Bowers House